Termenul „Comportare” se poate referi la:

Comportament, apucătură, conduită, deprindere, maniere, purtare, purtătură, atitudine, activitate observabilă a unui organism.
 O comportare demnă, este o comportare fără reproș.